Las – kompleks roślinny

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Lasy – część miasta Kraśnik
 Lasy – wieś w woj. lubelskim, w pow. kraśnickim, w gminie Kraśnik
 Lasy – osada w woj. pomorskim, w pow. sztumskim, w gminie Stary Targ